En Pologne, Wirów désigne :

 Wirów, un village situé dans la voïvodie de Mazovie.
 Wirów, un village situé dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.